Георгий Владимиров: Владимиров, Георгий Ефимович (1901—1960) — советский биохимик.
 Владимиров, Георгий Петрович (1914—1996) —  советский литературовед.